Пряслов — фамилия:

 Пряслов, Владимир Андреевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 15 апреля 1915.
 Пряслов, Михаил Андреевич — Георгиевский кавалер; генерал-лейтенант; 13 января 1915.

См. также 
 Прясло